Les Salonesi sont une famille patricienne de Venise, originaire de Jesolo.Ils produisirent des tribuns antiques.  Ils s'éteignent avec un certain Luca en 1315.

Les armes des Salonesi sont d'or à une fasce déjointe de sinople, la moitié dextre abaissée et la moitié senestre haussée, les angles s'entretouchant.

Notes

Sources 
 Dizionario Storico-Portatile Di Tutte Le Venete Patrizie Famiglie, G.Bettinelli, Venezia, 1780.
 Famiglie Patrizii Venete ()

Famille noble italienne
Famille de la république de Venise
Patronyme italien